Das vierte 500-km-Rennen auf dem Nürburgring, auch IV. Internationales ADAC-500km-Rennen, Nürburgring, wurde am 1. September 1963 auf der Nordschleife des Nürburgrings ausgefahren und war der 18. Wertungslauf der Sportwagen-Weltmeisterschaft und das achte Rennen der Deutschen Rundstrecken-Meisterschaft dieses Jahres.

Das Rennen 

Zum zweiten Mal nach 1962 zählte auch 1963 das 500-km-Rennen auf der Nordschleife zur Weltmeisterschaft. Damit, fanden wie im Vorjahr, zwei Wertungsläufe auf dem Nürburgring statt. Das im Mai ausgefahrene 1000-km-Rennen endete mit dem Sieg von Willy Mairesse und John Surtees im Werks-Ferrari 250P. Der Siegerschnitt betrug 133,433 km/h.

Im Gegensatz zum 1000-km-Rennen, wo auch die großen Sportwagen gemeldet waren, bezeichnete man das 500-km-Rennen als die Veranstaltung der kleinen Wagen. Das Siegerfahrzeug war ein von Teddy Pilette und Hans Herrmann gefahrener Werks-Fiat-Abarth 850. Hans Herrmann schaffte mit dem Wagen bei seiner schnellsten Rennrunde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 131,500 km/h. Der Siegerschnitt lag bei 123,500 km/h und damit nur um 10 km/h unter dem Schnitt beim 1000-km-Rennen.

Ergebnisse

Schlussklassement 

1 nicht gestartet
2 nicht gestartet
3 nicht gestartet
4 nicht gestartet
5 nicht gestartet
6 Trainingswagen
7 Trainingswagen

Nur in der Meldeliste 

Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 91
 Gestartet: 67
 Gewertet: 34
 Rennklassen: 7
 Zuschauer: 25000
 Wetter am Renntag: trocken
 Streckenlänge: 22,810 km
 Fahrzeit des Siegerteams: 4:03:38,400  Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: 22
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 501,820 km
 Siegerschnitt: 123,500 km/h
 Pole Position: Hans Herrmann – Fiat-Abarth 1000S (#90) – 10:04,800 = 135,774 km/h
 Schnellste Rennrunde: Hans Herrmann – Fiat-Abarth 850 (#82) – 10:23,500 = 131,500 km/h
 Rennserie: 18. Lauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft 1963
 Rennserie: 8. Lauf zur Deutschen Rundstrecken-Meisterschaft 1963

Weblinks 

 Rennergebnisse

Rennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft 1963
Nürburgring
Sportveranstaltung in Rheinland-Pfalz
Motorsportwettbewerb in Deutschland